Ян Тенчинский  (; около 1492 — июль 1541) — государственный деятель Речи Посполитой, староста белзский, хелмский, красныставский, ратненский, грубешовский (1536—1541), тышовецкий (1536—1541), мечник краковский, подкоморий хелмский (1515), каштелян хелмский (1515—1525), воевода белзский (1528—1533), подольский (1533—1536), русский (1536—1537), сандомирский (1537—1541).

Представитель влиятельного магнатского рода Тенчинских герба Топор. Сын воеводы русского Николая, известного как «Краковчик» (ум. 26 октября 1497) и Александры из Хожова (ум. 1522/1526), внук Олехны Судимонтовича, канцлера великого литовского и воеводы виленского.

Совершил ряд поездок по странам Европы, где получил образование. Позже находился при дворе короля.

В 1528 участвовал в переговорах о заключении десятилетнего перемирия с Османской империей.

Ян Тенчинский был одним из самых богатых людей в Польше, умер в 1541 оставив жене Катажине Лаской (ум. 1568) и двум своим дочерям Зофье (ум. 1588) и Катажине (ум. 1562) огромное состояние.

Ссылки 
 Genealogia TĘCZYŃSCY

Родившиеся в 1490-е годы
Воеводы подольские
Воеводы русские
Воеводы белзские
Воеводы сандомирские
Тенчинские
Старосты белзские